Ruokojärvi betyder vassjön och är namnet på några sjöar:

Sverige

Ruokojärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752901-178092), sjö i Pajala kommun,  (4,74 ha)
Ruokojärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 752929-178083), sjö i Pajala kommun,  (5,5 ha)
Ruokojärvi (Pajala socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (73,7 ha)
Ruokojärvi (Tärendö socken, Norrbotten, 745490-179733), sjö i Pajala kommun, 
Ruokojärvi (Övertorneå socken, Norrbotten), sjö i Övertorneå kommun,  (96,5 ha)
Ruokojärvi, Pajala kommun, sjö i norra Tornedalen i Pajala kommun och Kalix älvs avrinningsområde,  (1,7 km²)
Ruokojärvi, Övertorneå kommun, by och sjö i nordvästra delen av Övertorneå kommun, Norrbottens län, 
Ruokojärvet (Gällivare socken, Lappland, 745255-173132), sjö i Gällivare kommun,  (7,46 ha)
Ruokojärvet (Gällivare socken, Lappland, 745259-173163), sjö i Gällivare kommun, 
Ruokojärvi, Lappland, sjö i Gällivare kommun,  (51,5 ha)

Finland
Ruokojärvi (Kankaanpää, Satakunta, Finland), sjö i Satakunta, Finland,  (93,6 ha)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Lappland),  (26,4 ha)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,70, long 29,18),  (1,56 km²)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,13, long 28,77),  (1,61 km²)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 62,27, long 27,32),  (4,59 km²)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 62,23, long 29,28),  (2,72 km²)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Södra Savolax, lat 61,80, long 27,93),  (1,62 km²)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen), 
Ruokonen,  (1,09 km²)
Ruokojärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland),  (76,5 ha)

Se även
Ruokojauratj
Vassjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn